Ельжбета або Єлизавета Угорська (, , , 1236 — 24 жовтня 1271) — донька угорського короля Бели IV і Марії Ласкарини з династії Арпадів, баварська герцогиня, мати короля Угорщини Отто ІІІ Віттельсбаха.

Є нащадком Великих князів Київський Володимира Мономаха та Ярослава Мудрого. Праправнучка української княжни Єфросинії, доньки Великого князя Київського Мстислава Великого.

Родина 
Сестрами Єлизавети були княжна краківсько-сандомирська св. Кунегунда, княжна галицько-перемишльська, королева Русі Констанція, св. Маргарита Угорська, Анна, дружина бана Мачви і Славонії, княжна великопольська бл. Йолента. Її братами були король Угорщини Стефан V, бан Славонії Бела.

Біографія 

Єлизавету видали заміж 1250 року за Генріха ХІІІ Віттельсбаха, герцога Баварії. Після смерті батька, Отто ІІ Віттельсбаха (1255), герцог розділив володіння з братом Людвігом ІІ Суворим, який отримав Пфальц і Вехню Баварію. Генріх ІІІ отримав Нижню Баварію і осів з дружиною у давній резиденції Віттельсбахів — місті Ландсгуті, проживаючи у замках Бурггаузен і Траузніц. Поділ Баварії і Пфальцу викликав невдоволення Отто фон Лонсдорфа, єпископа Пассау через поділ його дієцезії. Він звернувся за захистом до короля Богемії Пшемисла Оттокара ІІ, наступ якого 1257 року братам вдалось відбити спільними зусиллями. У подружжя народилось 10 дітей. Герцогиня Єлизавета померла 1271-го в Ландсгуті у віці 35 років. Похоронена у родовому кляшторі Віттельсбахів Селігентгаль.

Діти 

 Агнеса (1254—1315) Черниця монастиря цистеріанців Селігентгаль
 Агнеса (1255—1260)
 Агнеса (1256—1260)
 Єлизавета (1258—1314) Черниця монастиря цистеріанців Селігентгаль
 Отто ІІІ (1261—1312), герцог Нижньої Баварії з 1290, король Угорщини (1305—1307)
 Генрих (1261—1280)
 Софія (1264—1282) видана за графа Поппо VIII фон Геннеберг
 Катерина (1267—1310) видана за Фрідріха Тута, маркграфа Майсена
 Людовик ІІІ (1269—1296) герцог Нижньої Баварії з 1290
 Стефан І (1271—1310) герцог Нижньої Баварії з 1290

Родовід 
Єлізавета веде свій родовід, в тому числі, й від Великих князів Київських з роду Мономаховичів та Ярославичів.

Посилання 
 Árpád-ház 

Королівські династії
Середньовічні діячі Угорщини
Арпади
Персоналії за алфавітом